Э́ра Гара́фовна Зига́ншина (; род. 1 февраля 1944, Казань, Татарская АССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2005).

Биография 
Родилась 1 февраля 1944 года в городе Казани.

В 1965 году окончила театральную студию при Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Максима Горького (руководитель студии — Георгий Александрович Товстоногов), после окончания которой была принята в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (ныне — Санкт-Петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом»).

В 1970 году ненадолго перешла в труппу Русского драматического театра имени А. П. Чехова в Кишинёве (Молдавская ССР) и затем вернулась в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола.

В 1989 году переехала в Москву, где работала в разных драматических театрах в качестве приглашённой актрисы.

Вернувшись в Санкт-Петербург, продолжила службу в труппе Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Театр-фестиваль „Балтийский дом“» (до 1991 года — Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола).

В 2011 году была приглашена в труппу Национального драматического театра России (Александринского театра) в Санкт-Петербурге, где служит по настоящее время.

Творчество

Роли в театре

Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола 
  — «Трёхгрошовая опера» по одноимённой пьесе Бертольта Брехта — Люси, дочь шефа лондонской полиции Брауна
  — «Униженные и оскорбленные» по одноимённому роману Фёдора Достоевского — Нелли (Елена), внучка Смита
  — «По ком звонит колокол» по одноимённому роману Эрнеста Хемингуэя (режиссёр — Геннадий Опорков) — Пилар, жена вожака партизанского отряда Пабло, цыганка
  — «Утиная охота» по одноимённой пьесе Александра Вампилова (режиссёр — Геннадий Опорков) — Галина, жена Виктора Зилова
  — «Деньги для Марии» по одноимённой повести Валентина Распутинa (режиссёр — Геннадий Опорков) — Мария, жена Кузьмы, мать четверых детей
  — «Последние» по одноимённой пьесе Максима Горького (режиссёр — Геннадий Опорков) — Софья
  — «Чайка» по одноимённой пьесе Антона Чехова (режиссёр — Геннадий Опорков) — Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса

Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н. П. Акимова 
  — «А что на дне колодца?» —  
  — «Зойкина квартира» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова (режиссёр-постановщик — Юрий Аксёнов; премьера — 27 декабря 1988 года) — Зоя Денисовна Пельц (Зойка), вдова
  — «Милый лжец» по одноимённой пьесе Джерома Килти и Бернарда Шоу (режиссёр — Юрий Аксёнов; премьера — 9 сентября 2000 года) — миссис Стелла Патрик Кэмпбелл, актриса

Московский государственный театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского 
  — «Цена» по одноимённой пьесе Артура Миллера — Эстер

Московский театр юного зрителя (МТЮЗ) 
  — «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского (режиссёр — Генриетта Яновская) — Марфа Игнатьевна Кабанова («Кабаниха»), богатая купчиха, вдова

Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) 
  — «Без вины виноватые» по одноимённой пьесе Александра Островского (режиссёр — Владимир Туманов) — Елена Ивановна Кручинина, известная провинциальная актриса
  — «Пьеса, которой нет» Андрея Могучего и Евгения Гришковца —  
  — «Похороните меня за плинтусом» по одноимённой автобиографической повести Павла Санаева (режиссёр — Игорь Коняев) — Нина Антоновна, бабушка Саши Савельева
  — «Ольга. Запретный дневник» по пьесе драматурга Елены Чёрной на основе архивных документальных материалов (режиссёр — Игорь Коняев; спектакль выпущен к 100-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц и 65-летию Великой Победы) — Ольга Берггольц, поэтесса

«Театр Романа Виктюка» (Москва) 
  — «Фердинандо» по пьесе итальянского драматурга Аннибале Руччелло (режиссура и музыкальное оформление — Роман Виктюк; премьера — 16 ноября 2009 года) — Донна Клотильда

Национальный драматический театр России (Александринский театр) (Санкт-Петербург) 
  — «Литургия Zero» по роману «Игрок» Фёдора Достоевского (режиссёр и автор спектакля — Валерий Фокин; премьера — 10 ноября 2012 года) — бабушка
  — «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», революционный концерт по мотивам пьесы «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского (режиссёр — Виктор Рыжаков; премьера — 19 сентября 2017 года) — свидетель истории, мать, бабушка, звезда, открывающая важную церемонию, танцующая в темноте
  — «Театр у аппарата», аудиоспектакль в рамках мультижанровой программы Александринского театра «Другая сцена» (режиссёр — Антон Оконешников) — участница аудиоспектакля

Фильмография 

  — Снежная королева — маленькая разбойница
  — Перед бурей — Любовь
  — Вам! —  
  — Память (серия № 1) — Лида, лейтенант
 1976 — Небесные ласточки — Урсула, воспитанница пансиона «Небесные ласточки»
 1976 — Житейское дело — Зина, соседка Прокофьевой
  — Деревья умирают стоя (телеспектакль) — Изабелла / Марта 1977 — Первые радости — Ольга Ивановна Парабукина  — Самоубийство (телеспектакль) — Зина 1981 — Синяя ворона (телеспектакль) — Ням, служанка, хозяйка особняка, санитарка
  — Сквозь огонь — мать Павлика Комарова
  — Магистраль — секретарь заместителя начальника дороги
  — Убийце — Гонкуровская премия — Катрин
  — Гум-гам — Вера Ивановна, учитель музыки, преподаватель Ларика и Вики
  — Воспоминание без даты — мамка
 1990 — Другая драма — редактор «Нового мира»
  — Человек со свалки — мать боксёра Герасима (Геры) Дягилева
 1991 — Невозвращенец — Галина Михайловна Григорьева (Мелентьева), редактор новостей
  — Тайна — Патриция Ролинг
  — Год собаки — Раиса Кожина, мать Сергея Кожина
 1994 — Последнее дело Варёного — Светлана Андреевна, мать Кати Сизухиной
  — Цветы календулы — Серафима Георгиевна Протасова, дочь Инессы Иосифовны Протасовой, мать Елены, Анны и Марии
  — Агент национальной безопасности (серия № 4 «Три дня до эфира») —  Лидия Сергеевна Старостина, домработница депутата Ивана Снегирёва
  — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат — Маргарита Михайловна, главный бухгалтер деревообрабатывающего комбината
 2000 — Улицы разбитых фонарей. Менты-3 (серия № 8 «Сорок лет до возмездия…?!») — Вера Михайловна Малышицкая
 — — Чёрный ворон — Лидия Тарасовна Чернова, мать Павла Чернова
  — По имени Барон (серии № 2, 4) — Мария Ильинична, учительница музыки
  — Челябумбия — Татьяна Ивановна
  — Не делайте бисквиты в плохом настроении — Регина Морская
 2003 — Три цвета любви — мать Маши
  — Иванов и Рабинович — миллионерша
 2004 — Женский роман — Алина Борисовна
  — Гибель империи (серия № 5 «Прорыв») — Панасиха 2005 — Танцуют все! — Белка в старости
 2005 — Пробуждение — Алевтина
  — Не было бы счастья… — мать Лоры Киселёвой
 2006 — Пока он летал (короткометражный) — Матвеевна, бабушка Маши
 2006 — Путина —  
  — Платки — Ворона
 2007 — Танец живота — свекровь Нины
  — Гуманоиды в Королёве (сериал) — Клара Аркадьевна
 2008 — Храни меня дождь — профессор Манке
  — Антонина обернулась — Антонина
 2009 — Холодное сердце — Надежда Ефремовна, мать Андрея
 —2011 — Всё к лучшему — Софья Введенская
  — Охотники за бриллиантами — Лидия Ильинична Толстая, вдова писателя Алексея Толстого
 2011 — Проездной билет — Софья Николаевна, мать Виктора
 2011 — Небесный суд — человек-скафандр (женщина на кладбище)
  — Бабье царство — Матильда Карловна, квартирная хозяйка Дениса
 2012 — Кто, если не я? — Серафима Ильинична Беркутова, свекровь Нины Беркутовой
 2012 — Мама по контракту — Нина Петровна, мать Анны Нечаевой
  — Путейцы 3 — Жанетта Георгиевна
  — Крик совы — Наталья Вячеславовна Буткевич, жена Виктора Казимировича Буткевича  — Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем — Лидия Петровна Савушкина, бабушка Артёма 2014 — Вкус Америки — знахарка 2014 — Невеста с заправки — Аврора Аскольдовна, бабушка Виктора Сергеевича и Станислава Сергеевича Князевых  — Синдром Петрушки — Вера Леопольдовна, бабушка Бориса  — Между нами, девочками! — Серафима Павловна, мать Ильи Сергеевича
 2015 — Лучше не бывает — Нина Ивановна, мать Андрея Чернова
 2015 — Семейный альбом — Галина Васильевна, мать Николая Колокольцева
  — Отель последней надежды — Марья Максимовна, соседка Нади Звонарёвой
  — Петербург. Любовь. До востребования — Софья Михайловна, мать Александра Берёзкина
  — Счастье в конверте — Зоя Фёдоровна
 2019 — Цыплёнок жареный — бандерша
 2019 — Почти семейный детектив — Эсфирь Григорьевна Галицкая, мать Ильи Галицкого
  — Бывшие (3-й сезон) — Нина Егоровна, мать Кирилла Лобова
 2021 — Медиум — Рагда, гадалка
 2021 — Старушки в снегах — Ирина Петровна Соболева, бывшая учительница подруг-старушек Зины, Лиды и Кати
 2022 — Бывшие. Happy End — Нина Егоровна, мать Кирилла Лобова

Озвучивание 
  — Ва-банк 2, или Ответный удар (Польша) — Марта Рыхлиньская (дубляж киностудии «Ленфильм»)
  — Приключения в Изумрудном городе — Добрая волшебница Севера (1 серия), Злая ведьма Запада (2 серия), Момби (3-4 серии)

Признание заслуг

Государственные награды 
 1980 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».
 2005 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (1 октября 2005 года) — за большие заслуги в области искусства.

Общественные награды 
 1998 — лауреат Международной премии имени К. С. Станиславского в номинации «Лучшая женская роль» — за роль Кабанихи в спектакле «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского режиссёра Генриетты Яновской на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗа).
 2000 — лауреат Санкт-Петербургской независимой актёрской премии имени Владислава Стржельчика за 1999 год в номинации «Актёр театра и кино» (премия вручается ежегодно 31 января, в день рождения народного артиста СССР Владислава Стржельчика).
 2006 — Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (6 декабря 2006 года) — за существенный личный вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге и в связи с 70-летием со дня создания Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом».
 2008 — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за 2008 год (27 октября 2008 года) в номинации «Лучшая женская роль» в категории «Драматические театры» — за роль бабушки в спектакле «Похороните меня за плинтусом» по одноимённой автобиографической повести Павла Санаева в постановке Игоря Коняева на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге.
 2013 — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за 2013 год (11 ноября 2013 года) в номинации «Лучшая женская роль» в категории «Драматические театры» — за роль бабушки в спектакле «Литургия Zero» по роману «Игрок» Фёдора Достоевского в постановке Валерия Фокина на сцене Национального драматического театра России (Александринского театра) в Санкт-Петербурге.
 2014 — лауреат российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2014 года (театральный сезон 2012—2013) (17 апреля 2014 года) в номинации «Лучшая роль второго плана» в категории «Драма» — за роль бабушки в спектакле «Литургия Zero» по роману «Игрок» Фёдора Достоевского в постановке Валерия Фокина на сцене Национального драматического театра России (Александринского театра) в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 
 Зиганшина Эра Гарафовна, народная артистка Российской Федерации. Биография, роли в театре, фотографии. Официальный сайт Национального драматического театра России (Александринского театра) (Санкт-Петербург) // alexandrinsky.ru. Дата обращения: 18 декабря 2021.
 Зиганшина Эра Гарафовна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru. Дата обращения: 18 декабря 2021.

Лауреаты премии «Золотой софит»
Персоналии:Кишинёвский русский драматический театр им. А. П. Чехова
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Московский ТЮЗ
Персоналии:У Никитских ворот
Персоналии:Театр Комедии
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Персоналии:Александринский театр
Актёры и актрисы Александринского театра